A férfi 100 méteres síkfutás egyike volt a 23 futószámnak a 2004. évi nyári olimpiai játékokon atlétika programjában. Az Athéni Olimpiai Stadionban bonyolították le a versenyt augusztus 21. és 22-e között. Összesen 84 sprinter versenyzett 63 országból. Az első körben a tíz verseny első három helyezettje és ezen kívül a tíz legjobb idővel rendelkező atléta jutott tovább (összesen 40). A második körben az öt futam első három helyezettje és a legjobb idővel rendelkező atléta jutott tovább (összesen 16). Az elődöntőkből az első négy futó jutott be a döntőbe (összesen 8).

Kvalifikáció

Az olimpiai kvalifikáció időtartama 2003. január 1-je és 2004. augusztus 9-e között volt. Minden országos olimpiai bizottság három atlétát küldhetett, akik 10,21 alatt futottak selejtezős időt. Ha egy bizottságnak nem volt ilyen atlétája, akkor egyet nevezhetett, aki 10,28 alatt futott.

Rekordok

A világ és olimpiai rekord a versenyt megelőzően.

Eredmények
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Első kör

Második kör
A második kör selejtezőit augusztus 21-én tartották. Minden körből az első három automatikusan tovább jutott plusz egy versenyző pedig idővel.

Elődöntő
A két körből az első négy jutott a döntőbe.

Döntő
A döntőt augusztus 22-én rendezték meg.

Források 
 Adatok

Atlétika a 2004. évi nyári olimpiai játékokon